

Sigle 
 Servizio di taratura in Italia
 Sistema informativo territoriale
 Servizio Immuno Trasfusionale
 Sommarie informazioni testimoniali

Codici 
 SIT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Sitka di Sitka (Stati Uniti)
 sit – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue sinotibetane
 SIT – vecchio codice valutario ISO 4217 del tallero sloveno, ex valuta della Slovenia, sostituita dall'euro nel 2007

Informatica 
 SIT – formato file

Geografia 
 Sit (Sit) – isola dell'arcipelago delle isole Incoronate tra Pasman e Zut in Croazia

Altri progetti